Kakuna (Pokémon), een Pokémon
 Kakuna (Estland), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa
 Kakuna (insect), een insect uit de familie Delphacidae